Stanisław Wilczyński (1894–1971), major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Wilczyński (1899–1976), wachmistrz kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Wilczyński (1900–1982), biegacz narciarski, olimpijczyk
 Stanisław Wilczyński, wiceprezes Rady Miejskiej m. st. Warszawy
 Stanisław Wilczyński, latynista, nauczyciel